

Пальчево — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пальчево — село в гміні Осташево Новодворського повіту Поморського воєводства